Douglas County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Douglas County (Colorado)
 Douglas County (Georgia)
 Douglas County (Illinois)
 Douglas County (Kansas)
 Douglas County (Minnesota)
 Douglas County (Missouri)
 Douglas County (Nebraska)
 Douglas County (Nevada)
 Douglas County (Oregon)
 Douglas County (South Dakota)
 Douglas County (Washington)
 Douglas County (Wisconsin)